Comana ist 
 der lateinische Name mehrerer antiker Städte in Kleinasien (Κόμανα, Komana):
 Komana (Kappadokien)
 Comana Armeniae, davon abgeleitetes Titularbistum 
 Komana Pontika
 die Bezeichnung mehrerer Orte in Rumänien:
 Comana (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Comana (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Comăna, Gemeinde im Kreis Brașov mit den Ortsteilen
 Comăna de Jos
 Comăna de Sus

Siehe auch:
 Komana